El mixteco de Yucunicoco es una lengua mixteca de Oaxaca.

Egland y Bartholomew  encontraron que el mixteco de Yucunicoco tiene solo un 50% de inteligibilidad con el mixteco de Juxtlahuaca. La comprensión del mixteco de Mixtepec es del 85%, pero en sentido contrario solo del 45%.

Referencias 

Lenguas mixtecas